SZO je lahko:
 Svetovna zdravstvena organizacija
 Srednjezemeljska orbita